Administrateur civil peut faire référence à :
 un administrateur civil en France ;
 un administrateur civil du Sénégal ;
  dirigente, en Italie.

Voir aussi